Il campionato sudamericano di pallavolo femminile 2017 si è svolto dal 15 al 19 agosto 2017 a Cali, in Colombia: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali sudamericane e la vittoria finale è andata per la ventesima volta, la dodicesima consecutiva, al Brasile.

Impianti

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Brasile(Ventesimo titolo)

Secondo posto
Colombia

Terzo posto
Perù

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2017
Campionati sudamericani di pallavolo femminile